Grub bzw. GRUB steht für:

 Grand Unified Bootloader, ein freier Bootmanager
 Grub (Looksmart), ein Suchmaschinen-Projekt, siehe Wikia Search

Grub ist der Familienname folgender Personen:
 Friedrich Grub (1833–1908), deutscher Landwirt und Mitglied des Deutschen Reichstags
 Fritz Grub (1883–1962), saarländischer Politiker der CVP
 Heiner Grub (* 1934), deutscher Förster, Politiker und Autor
 Hermann Grub (* 1939), deutscher Architekt
 Ludwig Grub (1930–2007), deutscher Grafiker, Maler und Bildhauer
 Valentine Grub (vor 1897–nach 1902), deutsche Theaterschauspielerin
 Volker Grub (* 1937), deutscher Rechtsanwalt und Insolvenzverwalter

Grub ist der Name folgender geographischer Objekte:

Gemeinden:
 Grub AR, Gemeinde im Kanton Appenzell Ausserrhoden, Schweiz
 Grub SG, Gemeinde im Kanton St. Gallen, Schweiz
 Grub am Forst, Gemeinde im Landkreis Coburg, Bayern
 Grub (Thüringen), Gemeinde im Landkreis Hildburghausen, Thüringen, Deutschland

Ortsteile in Deutschland:

 Grub (Amerang), Ortsteil der Gemeinde Amerang, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Grub (Arnstorf), Ortsteil des Marktes Arnstorf, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Grub (Attenhofen), Ortsteil der Gemeinde Attenhofen, Landkreis Kelheim, Bayern

 Grub (Bad Birnbach), Ortsteil des Marktes Bad Birnbach, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Grub (Bad Kohlgrub), Ortsteil der Gemeinde Bad Kohlgrub, Landkreis Garmisch-Partenkirchen, Bayern
 Grub (Bad Kötzting), Ortsteil der Stadt Bad Kötzting, Landkreis Cham, Bayern
 Grub (Bernried), Ortsteil der Gemeinde Bernried, Landkreis Deggendorf, Bayern
 Grub (Bodenkirchen), Ortsteil der Gemeinde Bodenkirchen, Landkreis Landshut, Bayern
 Grub (Burgthann), Ortsteil der Gemeinde Burgthann, Landkreis Nürnberger Land, Bayern

 Grub (Dietersburg), Ortsteil der Gemeinde Dietersburg, Landkreis Rottal-Inn, Bayern

 Grub (Eching), Ortsteil der Gemeinde Eching, Landkreis Landshut, Bayern
 Grub (Eggenthal), Ortsteil der Gemeinde Eggenthal, Landkreis Ostallgäu, Bayern
 Grub (Eichendorf), Ortsteil des Marktes Eichendorf, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern
 Grub bei Eggstetten, Ortsteil der Stadt Simbach am Inn, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Grub (Erlbach), Ortsteil der Gemeinde Erlbach, Landkreis Altötting, Bayern

 Grub (Fischbachau), Ortsteil der Gemeinde Fischbachau, Landkreis Miesbach, Bayern
 Grub (Fraunberg), Ortsteil der Gemeinde Fraunberg, Landkreis Erding, Bayern
 Grub (Frontenhausen), Ortsteil des Marktes Frontenhausen, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern
 Grub (Furth im Wald), Ortsteil der Stadt Furth im Wald, Landkreis Cham, Bayern

 Grub (Gars am Inn), Ortsteil des Marktes Gars am Inn, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Grub (Gerolsbach), Ortsteil der Gemeinde Gerolsbach, Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm, Bayern
 Grub (Gmund am Tegernsee), Ortsteil der Gemeinde Gmund am Tegernsee, Landkreis Miesbach, Bayern
 Grüb (Grafenau), Ortsteil der Stadt Grafenau, Landkreis Freyung-Grafenau, Bayern
 Grub (Grafenwöhr), Ortsteil der Stadt Grafenwöhr, Landkreis Neustadt an der Waldnaab, Bayern
 Grub (Grafling), Ortsteil der Gemeinde Grafling, Landkreis Deggendorf, Bayern

 Grub (Haarbach), Ortsteil der Gemeinde Haarbach, Landkreis Passau, Bayern
 Grub (Hausham), Ortsteil der Gemeinde Hausham, Landkreis Miesbach, Bayern
 Grub (Hauzenberg), Ortsteil der Stadt Hauzenberg, Landkreis Passau, Bayern
 Grub (Hebertsfelden), Ortsteil der Gemeinde Hebertsfelden, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Grub (Hunderdorf), Ortsteil der Gemeinde Hunderdorf, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern

 Grub (Irschenberg), Ortsteil der Gemeinde Irschenberg, Landkreis Miesbach, Bayern

 Grub (Kastl), Ortsteil der Gemeinde Kastl, Landkreis Altötting, Bayern
 Grub (Kempten), Ortsteil der kreisfreien Stadt Kempten, Bayern
 Grub (Kienberg), Ortsteil der Gemeinde Kienberg, Landkreis Traunstein, Bayern
 Grub (Kirchenpingarten), Ortsteil der Gemeinde Kirchenpingarten, Landkreis Bayreuth, Bayern
 Grub (Kirchweidach), Ortsteil der Gemeinde Kirchweidach, Landkreis Altötting, Bayern
 Grub bei Kirn, Ortsteil der Gemeinde Ering, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Grub (Kollnburg), Ortsteil der Gemeinde Kollnburg, Landkreis Regen, Bayern

 Grub (Langquaid), Ortsteil des Marktes Langquaid, Landkreis Kelheim, Bayern
 Grub (Legau), Ortsteil des Marktes Legau, Landkreis Unterallgäu, Bayern
 Grub (Lengdorf), Ortsteil der Gemeinde Lengdorf, Landkreis Erding, Bayern
 Grub (Lohkirchen), Ortsteil der Gemeinde Lohkirchen, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern

 Grub (Maierhöfen), Ortsteil der Gemeinde Maierhöfen, Landkreis Lindau (Bodensee), Bayern
 Grub (Marklkofen), Ortsteil der Gemeinde Marklkofen, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern
 Grub (Mauern), Ortsteil der Gemeinde Mauern, Landkreis Freising, Bayern
 Grub (Moosbach), Ortsteil des Marktes Moosbach, Landkreis Neustadt an der Waldnaab, Bayern

 Grub (Niederaichbach), Ortsteil der Gemeinde Niederaichbach, Landkreis Landshut, Bayern

 Grub (Oberaudorf), Ortsteil der Gemeinde Oberaudorf, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Grub (Obernzell), Ortsteil des Marktes Obernzell, Landkreis Passau, Bayern
 Grub (Obing), Ortsteil der Gemeinde Obing, Landkreis Traunstein, Bayern
 Grub bei Obertrennbach, Ortsteil des Marktes Gangkofen, Landkreis Rottal-Inn, Bayern

 Grub (Peiting), Ortsteil des Marktes Peiting, Landkreis Weilheim-Schongau, Bayern
 Grub (Perasdorf), Ortsteil der Gemeinde Perasdorf, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Grub (Pfarrkirchen), Ortsteil der Stadt Pfarrkirchen, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Grub (Pleiskirchen), Ortsteil der Gemeinde Pleiskirchen, Landkreis Altötting, Bayern
 Grub (Poing), Ortsteil der Gemeinde Poing, Landkreis Ebersberg, Bayern
 Grub (Prackenbach), Ortsteil der Gemeinde Prackenbach, Landkreis Regen, Bayern

 Grub (Rattenberg), Ortsteil der Gemeinde Rattenberg, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Grub (Rechtmehring), Ortsteil der Gemeinde Rechtmehring, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Grub bei Reicheneibach, Ortsteil des Marktes Gangkofen, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Grub (Regenstauf), Ortsteil des Marktes Regenstauf, Landkreis Regensburg, Bayern
 Grub bei Reuth, Ortsteil der Gemeinde Egglham, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Grub (Riedenburg), Ortsteil der Stadt Riedenburg, Landkreis Kelheim, Bayern
 Grub (Rimbach), Ortsteil der Gemeinde Rimbach, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Grub (Rimsting), Ortsteil der Gemeinde Rimsting, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Grub (Rinchnach), Ortsteil der Gemeinde Rinchnach, Landkreis Regen, Bayern
 Grub (Roding), Ortsteil der Stadt Roding, Landkreis Cham, Bayern
 Grub (Rohr in Niederbayern), Ortsteil des Marktes Rohr in Niederbayern, Landkreis Kelheim, Bayern
 Grub (Ronsberg), Ortsteil des Marktes Ronsberg, Landkreis Ostallgäu, Bayern
 Grub (Roßbach), Ortsteil der Gemeinde Roßbach, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Grub (Rötz), Ortsteil der Stadt Rötz, Landkreis Cham, Bayern
 Grub (Rudelzhausen), Ortsteil der Gemeinde Rudelzhausen, Landkreis Freising, Bayern

 Grub bei Sankt Anna, Ortsteil der Gemeinde Ering, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Grub (Sankt Wolfgang), Ortsteil der Gemeinde Sankt Wolfgang, Landkreis Erding, Bayern
 Grub (Scheyern), Ortsteil der Gemeinde Scheyern, Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm, Bayern
 Grub (Schwabhausen), Ortsteil der Gemeinde Schwabhausen, Landkreis Dachau, Bayern
 Grub (Schwindegg), Ortsteil der Gemeinde Schwindegg, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Grub (Soyen), Ortsteil der Gemeinde Soyen, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Grub (Stallwang), Ortsteil der Gemeinde Stallwang, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Grub (Stamsried), Ortsteil des Marktes Stamsried, Landkreis Cham, Bayern
 Grub im Steigerwald, Ortsteil der Gemeinde Schönbrunn im Steigerwald, Landkreis Bamberg

 Grub (Tann), Ortsteil des Marktes Tann, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Grub (Taufkirchen), Ortsteil der Gemeinde Taufkirchen (Vils), Landkreis Erding, Bayern
 Grub (Teisendorf), Ortsteil des Marktes Teisendorf, Landkreis Berchtesgadener Land, Bayern
 Grub (Tettenweis), Ortsteil der Gemeinde Tettenweis, Landkreis Passau, Bayern
 Grub (Trabitz), Ortsteil der Gemeinde Trabitz, Landkreis Neustadt an der Waldnaab, Bayern
 Grub (Triftern), Ortsteil des Marktes Triftern, Landkreis Rottal-Inn, Bayern

 Grub (Uffing am Staffelsee), Ortsteil der Gemeinde Uffing am Staffelsee, Landkreis Garmisch-Partenkirchen, Bayern
 Grub (Untergriesbach), Ortsteil des Marktes Untergriesbach, Landkreis Passau, Bayern
 Grub (Unterneukirchen), Ortsteil der Gemeinde Unterneukirchen, Landkreis Altötting, Bayern
 Grub (Unterreit), Ortsteil der Gemeinde Unterreit, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Grub (Unterwössen), Ortsteil der Gemeinde Unterwössen, Landkreis Traunstein, Bayern

 Grub (Valley), Ortsteil der Gemeinde Valley, Landkreis Miesbach, Bayern
 Grub (Vilsbiburg, Vilsbiburg), Ortsteil der Stadt Vilsbiburg, Gemarkung Vilsbiburg, Landkreis Landshut, Bayern
 Grub (Vilsbiburg, Wolferding), Ortsteil der Stadt Vilsbiburg, Gemarkung Wolferding, Landkreis Landshut, Bayern
 Grub (Waldmünchen), Ortsteil der Stadt Waldmünchen, Landkreis Cham, Bayern
 Grub (Wang), Ortsteil der Gemeinde Wang, Landkreis Freising, Bayern
 Grub (Weißenstadt), Ortsteil der Stadt Weißenstadt, Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge, Bayern
 Grub (Wiggensbach), Ortsteil des Marktes Wiggensbach, Landkreis Oberallgäu, Bayern

 Grub (Zeilarn), Ortsteil der Gemeinde Zeilarn, Landkreis Rottal-Inn, Bayern

Gemeindeteile in Österreich:
 Grub an der March, Katastralgemeinde und Ortschaft von Angern an der March, Bezirk Gänserndorf, Niederösterreich
 Grub (Gemeinde Bischofstetten), Ortsteil von Bischofstetten, Bezirk Melk, Niederösterreich
 Grub (Gemeinde Böheimkirchen), Ortschaft von Böheimkirchen, Bezirk St. Pölten, Niederösterreich
 Grub (Gemeinde Haidershofen), Ortsteil von Haidershofen, Bezirk Amstetten, Niederösterreich
 Grub (Gemeinde Hürm), Ortschaft von Hürm, Bezirk Melk, Niederösterreich
 Grub (Gemeinde Irnfritz-Messern), Katastralgemeinde von Irnfritz-Messern, Bezirk Horn, Niederösterreich
 Grub bei Kilb, Ortschaft von Kilb, Bezirk Melk, Niederösterreich
 Grub (Gemeinde Maria Laach), Ortsteil von Maria Laach am Jauerling, Bezirk Krems, Niederösterreich
 Grub (Gemeinde Münichreith-Laimbach), Ortsteil der Gemeinde Münichreith-Laimbach, Bezirk Melk, Niederösterreich
 Grub (Gemeinde Neuhofen), Ortsteil in der Marktgemeinde Neuhofen an der Ybbs, Bezirk Amstetten, Niederösterreich
 Grub (Gemeinde Ober-Grafendorf), Ortschaft (und Katastralgemeinde Grub bei Obergrafendorf) von Ober-Grafendorf, Bezirk St. Pölten, Niederösterreich
 Grub (Gemeinde Oberndorf), Ortschaft von Oberndorf an der Melk, Bezirk Scheibbs, Niederösterreich
 Grub bei Aschelberg, Ortschaft von Pöggstall, Bezirk Melk, Niederösterreich
 Grub bei Neukirchen am Ostrong, Ortschaft von Pöggstall, Bezirk Melk, Niederösterreich
 Grub (Gemeinde Puchberg), Ortsteil von Puchberg am Schneeberg, Bezirk Neunkirchen, Niederösterreich
 Grub (Gemeinde Ruprechtshofen), Ortschaft von Ruprechtshofen, Bezirk Melk, Niederösterreich
 Grub bei Harbach, Ortschaft von St. Leonhard am Forst, Bezirk Melk, Niederösterreich
 Grub (Gemeinde Scheiblingkirchen-Thernberg), Ortsteil von Scheiblingkirchen-Thernberg, Bezirk Neunkirchen, Niederösterreich
 Grub (Gemeinde Strengberg), Ortsteil von Strengberg, Bezirk Amstetten, Niederösterreich
 Grub im Thale, Ortschaft von Schönbach (Niederösterreich), Bezirk Zwettl, Niederösterreich
 Grub (Gemeinde Viehdorf), Ortsteil von Viehdorf, Bezirk Amstetten, Niederösterreich
 Grub bei Weinburg, Katastralgemeinde (und Ortschaft Grub) von Weinburg, Bezirk St. Pölten, Niederösterreich
 Grub (Gemeinde Weistrach), Katastralgemeinde von Weistrach, Bezirk Amstetten, Niederösterreich
 Grub im Wienerwald, Katastralgemeinde und Ortschaft von Wienerwald, Bezirk Mödling, Niederösterreich
 Grub (Gemeinde Wieselburg-Land), Ortschaft von Wieselburg-Land, Bezirk Scheibbs, Niederösterreich
 Grub (Gemeinde Würmla), Ortschaft (und Katastralgemeinde Grub bei Saladorf) von Würmla, Bezirk Tulln, Niederösterreich

 Grub (Gemeinde Aistersheim), Ortschaft von Aistersheim, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich
 Grub (Gemeinde Rohrbach-Berg), Ortschaft der Stadtgemeinde Rohrbach-Berg, Bezirk Rohrbach, Oberösterreich
 Grub (Gemeinde Gaspoltshofen), Ortschaft von Gaspoltshofen, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich
 Grub (Gemeinde Haibach), Ortschaft von Haibach ob der Donau, Bezirk Eferding, Oberösterreich
 Grub (Gemeinde Heiligenberg), Ortschaft von Heiligenberg (Oberösterreich), Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich
 Grub (Gemeinde Kirchberg), Katastralgemeinde und Ortschaft von Kirchberg ob der Donau, Bezirk Rohrbach, Oberösterreich
 Grub (Gemeinde Kirchheim), Ortschaft von Kirchheim im Innkreis, Bezirk Ried im Innkreis, Oberösterreich
 Grub (Gemeinde Kremsmünster), Ortschaft von Kremsmünster, Bezirk Kirchdorf, Oberösterreich
 Grub (Gemeinde Kronstorf), Ortsteil von Kronstorf, Bezirk Linz-Land, Oberösterreich
 Grub (Gemeinde Lasberg, Ortschaft Grub), Ortschaft (Rotte) oberhalb Freistadt bei Lasberg, Bezirk Freistadt, Oberösterreich
 Grub (Gemeinde Lasberg, Ortschaft Etzelsdorf), Weiler oberhalb St. Oswald bei Lasberg, Bezirk Freistadt, Oberösterreich
 Grub (Gemeinde Lembach), Ortsteil von Lembach im Mühlkreis, Bezirk Rohrbach, Oberösterreich
 Grub (Gemeinde Lohnsburg), Ortsteil von Lohnsburg am Kobernaußerwald, Bezirk Ried im Innkreis, Oberösterreich
 Grub (Gemeinde Michaelnbach), Katastralgemeinde und Ortschaft von Michaelnbach, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich
 Grub (Gemeinde Neumarkt), Ortsteil von Neumarkt im Mühlkreis, Bezirk Freistadt, Oberösterreich
 Grub (Gemeinde Neustift), Ortschaft von Neustift im Mühlkreis, Bezirk Rohrbach, Oberösterreich
 Grub (Gemeinde Niederkappel), Ortsteil von Niederkappel, Bezirk Rohrbach, Oberösterreich
 Grub (Gemeinde Offenhausen), Ortschaft von Offenhausen (Oberösterreich), Bezirk Wels-Land, Oberösterreich
 Grub (Gemeinde Ottnang), Ortschaft von Ottnang am Hausruck, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich
 Grub (Gemeinde Perwang), Ortschaft von Perwang am Grabensee, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich

 Grub (Gemeinde St. Florian), Ortschaft von St. Florian am Inn, Bezirk Schärding, Oberösterreich
 Grub (Gemeinde St. Georgen bei Grieskirchen), Ortschaft von St. Georgen bei Grieskirchen, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich
 Grub (Gemeinde St. Georgen bei Obernberg am Inn), Ortschaft von St. Georgen bei Obernberg am Inn, Bezirk Ried im Innkreis, Oberösterreich
 Grub (Gemeinde St. Marien), Ortschaft von St. Marien, Bezirk Linz-Land, Oberösterreich
 Grub (Gemeinde St. Marienkirchen), Ortschaft von St. Marienkirchen bei Schärding, Bezirk Schärding, Oberösterreich
 Grub (Gemeinde St. Martin), Ortschaft von St. Martin im Mühlkreis, Bezirk Rohrbach, Oberösterreich
 Grub (Gemeinde Sarleinsbach), Ortsteil von Sarleinsbach, Bezirk Rohrbach, Oberösterreich
 Grub (Gemeinde Schardenberg), Ortschaft von Schardenberg, Bezirk Schärding, Oberösterreich
 Grub (Gemeinde Schlierbach), Ortsteil von Schlierbach (Oberösterreich), Bezirk Kirchdorf, Oberösterreich
 Grub (Gemeinde Sigharting), Ortschaft von Sigharting, Bezirk Schärding, Oberösterreich
 Grub (Gemeinde Steinerkirchen), Ortsteil von Steinerkirchen an der Traun, Bezirk Wels-Land, Oberösterreich
 Grub (Gemeinde Tiefgraben), Ortsteil von Tiefgraben beim Mondsee, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich
 Grub (Gemeinde Unterach), Ortsteil von Unterach am Attersee, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich
 Grub (Gemeinde Wallern), Ortschaft von Wallern an der Trattnach, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich
 Grub (Gemeinde Weibern), Ortschaft von Weibern (Oberösterreich), Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich
 Grub (Gemeinde Weißenkirchen), Ortsteil von Weißenkirchen im Attergau, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich
 Grub (Gemeinde Wernstein), Ortschaft von Wernstein am Inn, Bezirk Schärding, Oberösterreich
 Grub (Gemeinde Weyregg), Ortsteil der Gemeinde Weyregg am Attersee, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich

 Grub (Gemeinde Berndorf), Ortsteil von Berndorf bei Salzburg, Bezirk Salzburg-Umgebung, Land Salzburg
 Grub (Gemeinde Dorfbeuern), Ortsteil von Dorfbeuern, Bezirk Salzburg-Umgebung, Land Salzburg
 Grub (Gemeinde Neukirchen), Ortsteil von Neukirchen am Großvenediger, Bezirk Zell am See, Land Salzburg
 Grub (Gemeinde Obertrum), Ortsteil von Obertrum am See, Bezirk Salzburg-Umgebung, Land Salzburg
 Grub (Gemeinde Seekirchen), Ortsteil von Seekirchen am Wallersee, Bezirk Salzburg-Umgebung, Land Salzburg
 Grub (Gemeinde Pfarrwerfen), Katastralgemeinde und Ortschaft von Pfarrwerfen, Bezirk St. Johann im Pongau, Land Salzburg
 Grub (Gemeinde Stuhlfelden), Streusiedlung bei Stuhlfelden, Bezirk Zell am See, Land Salzburg

 Grub (Gemeinde Birkfeld), Ortsteil von Birkfeld, Bezirk Weiz, Steiermark
 Grub (Gemeinde Grafendorf), Ortsteil von Grafendorf bei Hartberg, Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark
 Grub bei Groß Sankt Florian, Katastralgemeinde (Ortschaft Grub) von Groß Sankt Florian, Bezirk Deutschlandsberg, Steiermark
 Grub (Gemeinde Gutenberg-Stenzengreith), Ortsteil von Gutenberg-Stenzengreith, Bezirk Weiz, Steiermark
 Grub (Gemeinde Riegersburg), Ortschaft (Katastralgemeinde Grub I) von Riegersburg (Steiermark), Bezirk Südoststeiermark, Steiermark
 Grub bei Sankt Ruprecht an der Raab, Ortschaft (Katastralgemeinde Grub) von Sankt Ruprecht an der Raab, Bezirk Weiz, Steiermark
 Grub (Gemeinde Sankt Stefan), Ortsteil von Sankt Stefan im Rosental, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark
 Grub (Gemeinde Schwarzautal), Ortsteil von Schwarzautal, Bezirk Leibnitz, Steiermark
 Grub II,<!sic!--> Katastralgemeinde und Ortschaft von Straden, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark
 Grub (Gemeinde Strallegg), Ortsteil von Strallegg, Bezirk Weiz, Steiermark
 Grub (Gemeinde Thannhausen), Ortschaft von Thannhausen (Steiermark), Bezirk Weiz, Steiermark

Ortschaft in der Schweiz:
 Grub SG, Dorf in der Gemeinde Eggersriet im Kanton St. Gallen

Baulichkeiten:
 Burg Grub – mehrere Burgen
 Schloss Grub – mehrere Schlösser
 Sitz Grub, Schloss in Pfarrkirchen, Bayern

Siehe auch:
 Grüb
 Grubb
 Grube